

Населені пункти та їхні частини

 Кшиве — село в гміні Лопенник-Ґурни Красноставського повіту Люблінського воєводства
 Криве (Кшиве) — село в гміні Дидня Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Кшиве — село в гміні Горинець-Здруй Любачівського повіту Підкарпатського воєводства
 Криве (Кшиве) — село в гміні Тісна Ліського повіту Підкарпатського воєводства
 Кшиве — село в гміні Сувалки Сувальського повіту Підляського воєводства
 Кшиве — село в гміні Мронгово Мронґовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Кшиве — село в гміні Свентайно Олецького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Кшиве — село в гміні Просткі Елцького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Кшиве — частина села Красне в гміні Усцимув Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Кшиве — частина села Бжина в гміні Лонцько Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Кшиве — частина села Стоберна в гміні Тшебовнісько Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Кшиве — частина села Канюв у гміні Бествіна Бельського повіту Сілезького воєводства
 Кшиве — осада в гміні Видміни Гіжицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Кшиве — лісова осада в гміні Карсін Косьцерського повіту Поморського воєводства

Примітки